Zhoř est un toponyme qui peut désigner :

Zhoř, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Zhoř, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Zhoř, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Zhoř, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Zhoř u Mladé Vožice, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Zhoř u Tábora, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Stránecká Zhoř, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Zálesná Zhoř, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie